Jean René Harscouët de Saint-George (1781-1867), homme politique, député du Morbihan ;
 Paul René Harscouët de Saint-George (1807-1870), homme politique, député du Morbihan ;
 Raoul Harscouët (1874-1954), évêque de Chartres.